T-80 može značiti:

T-80 - sovjetski glavni borbeni tenk razvijen na temelju T-64.
T-80 (laki tenk) - sovjetski laki tenk razvijen tijekom Drugog svjetskog rata.